Ache faux-cresson est un nom vernaculaire qui désigne en français deux espèces d'Aches aquatiques :
 l'Ache inondée (Helosciadium inundatum) ;
 l'Ache nodiflore (Helosciadium nodiflorum).

Flore (nom vernaculaire)
Nom de plante ambigu